LMP steht für:
 LMP – Magyarország Zöld Pártja, eine politische Partei in Ungarn
 Le-Mans-Prototyp, eine Fahrzeugklasse im Motorsport
 Link Management Protocol, ein Blutooth-Protokoll, siehe Liste der Bluetooth-Protokolle #Link Management Protokoll (LMP)
 London Mozart Players, ein britisches Kammerorchester
 Flughafen Lampedusa (IATA-Code), italienischer Flughafen

lmp steht für:
 Limbum (ISO-639-3-Code), Graslandsprache im Kamerun

Abkürzung